Malvinas Argentinas puede referirse a:

 Las islas Malvinas, archipiélago ubicado en el mar Argentino, Atlántico Sur.
 Partido de Malvinas Argentinas, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Malvinas Argentinas, localidad del partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Malvinas Argentinas, localidad del partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Malvinas Argentinas, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Estadio Malvinas Argentinas, estadio de la ciudad de Mendoza, Argentina;
 Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas, aeropuerto ubicado en la ciudad de Ushuaia, Argentina;
 Villa Malvinas Argentinas, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina.